Алекса́ндр Матро́сов: Матросов, Александр Алексеевич (1918—1992) — Герой Советского Союза.
 Матросов, Александр Анатольевич (род. 1970) — украинский футболист.
 Матросов, Александр Матвеевич (1924—1943) — советский солдат, закрывший своим телом амбразуру немецкого дзота, Герой Советского Союза.